Demons (canção de Imagine Dragons)
 Demons (canção de James Morrison)
 Demons (série de televisão)

Desambiguação